Кубок Футбольной лиги 1960/61 () стал первым розыгрышем Кубка Футбольной лиги, клубного турнира на выбывание для английских и валлийских футбольных клубов, выступавших в Футбольной лиге Англии. Первый турнир прошёл с 26 сентября 1960 года по 5 сентября 1961 года.

Победу в турнире одержал бирмингемский клуб «Астон Вилла», обыгравший «Ротерем Юнайтед» по сумме двух финальных матчей со счётом 3:2.

Первый раунд

Матчи

Переигровки

Вторая переигровка

Второй раунд

Матчи

Переигровки

Вторая переигровка

Третий раунд

Матчи

Переигровки

Четвёртый раунд

Матчи

Переигровки

Вторая переигровка

Пятый раунд

Матчи

Полуфиналы
Жеребьёвка полуфиналов прошла в феврале 1961 года после завершения четвертьфиналов. В полуфиналах победитель определялся по результатам двух матчей: дома и на выезде. Сами матчи прошли в марте, апреле и мае 1961 года.

Первые матчи

Ответные матчи

Переигровка

Финал

Финал Кубка Футбольной лиги 1961 года был двухматчевым. Первая игра финала прошла 22 августа, ответная — 5 сентября 1961 года. Финалистами стали «Астон Вилла» из Первого дивизиона и «Ротерем Юнайтед» из Второго дивизиона. По сумме двух матчей победу одержала «Астон Вилла» (во втором матче было сыграно дополнительное время).

Первый матч

Ответный матч

«Астон Вилла» одержала победу со счётом 3:2 по сумме двух матчей.

Примечания

Ссылки
 Результаты матчей на сайте RSSSF.com 
 Результаты матчей на сайте EnglishFootballStats.co.uk 

1960